Цистерна - резервуар
 Цистерна Базиліка
 Вагон-цистерна — вид рухомого складу залізниці .